A (majuscule) ou a (minuscule) est la première lettre de l'alphabet latin.

A est aussi la majuscule de la première lettre de l'alphabet grec (la minuscule est α).

Sciences et techniques

Biologie 
 Groupe A, un groupe sanguin de l'Homme.
 Protéine A, protéine de la paroi de la bactérie Staphylococcus aureus, affine du fragment Fc de la superfamille des immunoglobulines.
 Strie A, abréviation de strie anistropique.
 Site A, site ribosomique.
 Vitamine A, un type de vitamine.
 A, l’adénine dans la transcription d'une chaîne d’ADN ou d’ARN, une des bases azotées puriques.
 A, l'alanine dans la transcription d'une chaîne polypeptidique.
 A, l'adénosine, nucléoside constitutif des nucléotides et des acides nucléiques.
 A, l'adénylate (ou adénosine monophosphate) dans la séquence des acides nucléiques.
 A, symbole des nervures anales des ailes d'Insectes, dans le système Comstock-Needham (1898).
 A, symbole de l'absorbance.
 a, symbole du sang artériel.
 a, symbole de l'air alvéolaire.

Mathématiques 
  désigne une aire.
  désigne un arrangement.
 Nombre A correspond à la valeur 10 (en décimal) dans le système hexadécimal (base 16).

Physique et chimie 
 a, la diffusivité thermique.
 a, l'activité chimique d'un composant.
 A, une classe d’étoiles déterminée par leur type spectral.
 A (cursif) désigne l'affinité chimique.
 A, une notation rare de l'enthalpie libre (énergie de Gibbs).
 A, le nombre de masse, égal au nombre de nucléons de l'atome, placé en haut et à gauche du symbole.
 Bombe A, une bombe nucléaire à fission.

Unités 
 a, un préfixe du Système international d'unités signifiant atto (10).
 a, le symbole de l’are, unité de mesure d’une superficie.
 a, symbole non-SI dannum, c'est-à-dire « année »
 A, le symbole de l'ampère dans le système international d'unités.
 Å, le symbole de l’ångström.

 Sciences humaines et sociales 
 Calendriers 
 a, symbole d'''annum
 A, la lettre dominicale représentant une année commune commençant un dimanche et comportant donc 52 semaines dans le calendrier grégorien.

 Linguistique 
 A, la première lettre de l'alphabet latin.
 A, la première lettre de l'alphabet cyrillique.
 Alpha, la première lettre de l'alphabet grec, dont la graphie majuscule « Α » se confond avec celle des lettres latines et cyrillique.
 A (hiragana : あ , katakana : ア), un kana (caractère japonais) représentant le more de la voyelle simple .
 ª (lettre a minuscule placée en exposant) est l'indicateur ordinal féminin dans plusieurs langues (espagnol, italien, portugais). Son code Unicode est U+00AA (voir la table des caractères Unicode/U0080 – commandes C1 et latin étendu).
 [a] est le symbole de l'alphabet phonétique international qui représente la voyelle ouverte antérieure non-arrondie.
 [ɐ] est le symbole de l'alphabet phonétique international qui représente la voyelle pré-ouverte centrale.

 Psychanalyse 
 L'objet a désigne, chez Jacques Lacan, l'objet du désir.

 Culture et société 
 Littérature 
 Cycle du Ā (ou du non-A), une série de romans de science-fiction écrits par A. E. van Vogt.
 Le Naufragé du « A », un album de l’auteur de bande dessinée Fred (cycle de Philémon).
 A est le nom du  Raikage dans le manga Naruto.
 La Lettre A, le titre d'une « lettre confidentielle » destinée aux décideurs français.
 -A fait aussi référence au(x) personnage(s) qui persécute les personnages des livres et de la série Pretty Little Liars diffusée sur ABC Family.
 A et  sont les protagonistes du Supplément au voyage de Bougainville de Denis Diderot.
 « A' » est l'antagoniste principal de la série télévisée Pretty Little Liars et de la série littéraire Les Menteuses, de Sara Shepard, dont elle est issue.

 Musique 
 A, la note la employée dans les pays qui utilisent des lettres de l’alphabet pour nommer les notes de musique.
 A, l’abréviation du mot alto.
 A, un groupe de musique de genre nu metal.

 Album 
 A, un album du groupe Jethro Tull de 1980.
 A, un album du groupe Pan Sonic de 1999.
 A, le titre d'un single de la chanteuse japonaise Ayumi Hamasaki.

 Toponyme 

 , nom de plusieurs localités scandinaves ;
 l'aiguille de l'A Neuve un sommet du massif du Mont-Blanc.

 Autres 
 A, Autriche, selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques.
 A'', l'abréviation latine du prénom Aulus.
 Ⓐ entourée d'un rond est un symbole des anarchistes.
 Ā (阿), un idéogramme chinois traduit en hanyu pinyin.
 Formats A, différents formats de papier.
 A, un méga-yacht à moteur de , propriété du russe Andreï Melnitchenko.
 A, un  yacht de luxe à voile lancé en 2015.
 En France, A majuscule inscrit en rouge sur un disque blanc est le signe distinctif qui doit être apposé à l'arrière d'un véhicule conduit par un élève conducteur ou par un conducteur ayant obtenu son permis depuis moins de 3 ans, ou depuis moins de 2 ans s'il a bénéficié de la conduite accompagnée (articles L223-1 et R413-5 du code de la route).
 La plus basse des classes de qualité des sites touristiques de Chine du ministère du tourisme chinois.

Notes et références

Articles connexes 
 Alphabet latin